Karađorđevo je název více míst v Srbsku:

 Karađorđevo (Bačka Topola) – vesnice v opštině Bačka Topola
 Karađorđevo (Bačka Palanka) – vesnice v opštině Bačka Palanka
 Banatsko Karađorđevo – vesnice v opštině Žitište